Biełomiestnoje () – nazwa toponimów w Rosji

 Biełomiestnoje – wieś w rejonie biełgorodzkim obwodu biełgorodzkiego
 Biełomiestnoje – wieś w rejonie nowooskolskim obwodu biełgorodzkiego
 Biełomiestnoje – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Biełomiestnoje – słoboda w obwodzie orłowskim
 Biełomiestnoje – wieś w obwodzie tulskim

Strony ujednoznaczniające